Who Got Stung? – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Selig Polyscope Company
Who Got Stung? – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation